Славянка —опустевший хутор в Тюльганском районе Оренбургской области в составе Разномойского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 17 километров по прямой на северо-запад от районного центра поселка  Тюльган.

Население
Население составляло 5 человека в 2002 году (казахи 100%), 0 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района